Петрашкевич () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Петрашкевич, Александр Леонович (1930—2012) — белорусский и советский драматург, прозаик, публицист, сценарист, педагог, ректор.
 Петрашкевич, Николай Бенедиктович (1909—1976) — латвийский советский художник.
 Петрашкевич, Онуфры (1793—1863) — общественный деятель, член общества филоматов, друг Адама Мицкевича.